Aldo Rendine – attore e insegnante italiano
 Furio Rendine – compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e poeta italiano
 Sergio Rendine – compositore italiano